Der Morocco Tennis Tour Rabat 2007 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. März 2007 in Rabat stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2007 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 114 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)

ATP Challenger Series 2007
Tennisturnier in Rabat